

Погорільська сільська рада — сільське поселення, Шадрінський район, Курганська область

Погорільська сільська рада — сільська рада Вінницька область, Теплицький район
 Погорільська сільська рада — сільська рада, Чернігівська область, Семенівський район